Открытый чемпионат Ченнаи 2015 — 20-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в индийском городе Ченнаи, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 5 по 11 января.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Станислас Вавринка
 Парный турнир —  Юхан Брунстрём /  Фредерик Нильсен

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнованиях стал прошлогодний победитель турнира Станислас Вавринка. Швейцарец смог защитить свой титул, не проиграв по ходу турнира ни одного сета. Эта победа стала третьей для Вавринки на местном турнире (помимо двух последних розыгрышей он побеждал в 2011 году). В финале его соперником стал Аляж Бедене. Словенец пробился на турнир через квалификационный отбор, а финал турнира стал для него дебютным на основных соревнованиях ассоциации. В основном турнире принял участие один представитель России: Евгений Донской, который также попал в основную сетку через квалификацию, но выбыл из розыгрыша в первом же раунде.

В парном турнире победу одержали Лу Яньсюнь и Джонатан Маррей. В финале они переиграли первую сеянную пару Равена Класена и Леандера Паеса. Представитель Тайваня выиграл парные соревнования на этом турнире во 2-й раз (до этого он выиграл в 2005 году с Райнером Шуттлером). Прошлогодние чемпионы Юхан Брунстрём и Фредерик Нильсен не защищали свой титул, однако Брунстрём принял участие в соревнованиях в паре с Николасом Монро, но проиграл в первом раунде.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Станислас Вавринка обыграл  Аляжа Бедене со счётом 6-3, 6-4.
 Вавринка выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Бедене сыграл свой дебютный финал за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Лу Яньсюнь /  Джонатан Маррей обыграли  Равена Класена /  Леандера Паеса со счётом 6-3, 7-6(4).
 Лу выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Маррей выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Ченнаи
 Мировой тур ATP 2015 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Индия
Теннис
Январь 2015 года
2015